Xuân peut faire référence à :

Patronymes  
 Bùi Thị Xuân (1771-1802), héroïne vietnamienne.
 Hồ Xuân Hương (1772-1822), poétesse vietnamienne.
 Cao Xuân Dục (1843–1923), érudit et mandarin.
 Nguyễn Văn Xuân (1892-1989), militaire et homme politique vietnamien.
 Pham Xuân Ân (Phạm Xuân Ẩn) (1927-2006), journaliste et espion vietnamien.
 Xuân Hạo Cao (1930-2007), linguiste et traducteur
 Hoàng Xuân Sính (née en 1933), mathématicienne vietnamienne.
 Xuân Quỳnh (1942-1988), poétesse vietnamienne.
 Nguyên Xuân Hùng (né en 1942), auteur de contes vietnamien. 
 Pham Xuân Tong (né en 1947), fondateur de l'art martial Qwan ki do.
 Trinh Xuan Thuan (né en 1948), astrophysicien et écrivain vietnamo-américain.
 Nguyễn Xuân Phúc (né en 1954), homme politique vietnamien.
 Trịnh Xuân Thanh (né en 1966), homme d'affaires et politicien vietnamien.
 Hoàng Xuân Vinh (né en 1974), tireur vietnamien, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 2016.
 Lương Xuân Trường (né en 1995), footballeur vietnamien.

Toponymes  
 Bataille de Xuân Lộc, bataille de la guerre du Viêt-nam.
 Diocèse de Xuan Loc, territoire ecclésial de l'Église catholique au Viêt-nam.
 District de Xuan Loc, district du sud-est du Viêt-nam.
 District de Xuân Trường, district rural de la province de Nam Dinh au Viêt Nam.

Divers 
 Xuan Thanh de Saigon, club de football vietnamien.